АО «Самаранефтега́з» — российская компания, входящая в группу ПАО НК «Роснефть». Штаб-квартира компании расположена в Самаре. Основана в 1936 году.

Собственники и руководство 

100 % акций компании принадлежит ООО «Нефть-Актив», аффилированной с нефтяной компанией ПАО НК «Роснефть».

Совет директоров не предусмотрен Уставом компании.

На сегодняшний день Генеральным директором является Сергей Адольфович Анжигур.

История 
Предприятие основано в 1936 году. За время работы предприятием добыто свыше 1,2 млрд тонн нефти и более 78 млрд м3 газа. Пиковая добыча нефти пришлась на 1972 год, когда самарскими нефтяниками было извлечено из недр 35,4 млн тонн нефти.

В 1994 году производственное объединение «Куйбышевнефть» было акционировано и переименовано в ОАО «Самаранефтегаз».
В 1995—2007 годы дочернее предприятие нефтяной компании ЮКОС, дирекция компании располагалась в Москве.

В 2006 году управляющий и главный бухгалтер компании Павел Анисимов и Елена Марочкина приговорены к двум с половиной и полутора годам лишения свободы за неуплату налогов.

10 мая 2007 года в ходе распродажи активов обанкротившегося ЮКОСа в составе Лота № 11 было продано ООО «Нефть-Актив», аффилированной с нефтяной компанией ПАО НК «Роснефть». С 15 мая были прекращены полномочия управляющей организации — ЗАО «ЮКОС РМ».

Количество месторождений и лицензионных участков за последние 10 лет возросло с 119 и 101 в 2007 году до 168 и 166 в 2016 году соответственно.

Деятельность 

Основные цели предприятия:
 добыча газа,
 добыча нефти,
 разработка и обустройство нефтяных месторождений,
 внешнеэкономическая деятельность,
 основные виды деятельности: маркшейдерские работы, геолого-разведочные работы и т.д.

На сегодняшний день (2016 год) акционерное общество осуществляет производственную деятельность на 166 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия — 173 месторождения, из них в разработке — 140, в разведке — 33. «Самаранефтегазом» за 2016 год извлечено из недр 12,2 млн тонн нефти, что на 3,3 % больше, чем годом ранее. В 2016 году предприятие построило около 300 километров трубопроводов, 124 километра линий электропередач.

Примечания

См. также 

 ОАО НК «Роснефть»
 Распродажа активов ЮКОСа

Ссылки 
 Страница компании на сайте группы Роснефть
 Страница предприятия, используемая для раскрытия информации

Роснефть
Предприятия нефтяной промышленности СССР
Компании Самарской области
Нефтегазовые компании России
ЮКОС